Tarakan bezeichnet:

Geographisch:
Tarakan (Insel), Insel in Indonesien
Tarakan (Stadt), Stadt auf Borneo
Tarakan (Vulkan), zwei Vulkankegel auf Halmahera

Militärisch:
HMAS Tarakan (L-129) und
HMAS Tarakan (L-3017), australische Landungsschiffe, benannt nach der Schlacht um Tarakan